Paschalis I. bezeichnet folgende Personen:

 Paschalis I. (Chur), Bischof von Chur 
 Paschalis I. (Gegenpapst) († 692), Gegenpapst
 Paschalis I. (Papst) († 824), Papst